Список футбольных стадионов Азербайджана

Будущие стадионы Азербайджана

Галерея

Источники 
 Футбольные стадионы Азербайджана на сайте www.fussballtempel.net

Футбольные стадионы Азербайджана
Стад
Азербайджан